SB 15 steht für:

 Akaflieg Braunschweig SB 15, Segelflugzeug, siehe Akaflieg #Akaflieg Braunschweig
 SB 15, österreichische Lokomotivreihe, siehe WRB – Stixenstein bis Kranichberg